Видаль или Видал () — испанская и английская фамилия. Известные носители:

Видаль
 Видаль, Алеш (род. 1989) — испанский футболист.
 Видаль, Анри (1919—1959) — французский актёр.
 Видаль, Артуро (род. 1987) — чилийский футболист, полузащитник испанского клуба «Барселона».
 Видаль, Венсен — французский художник.
 Видаль, Гастон (1888—1949) — французский политик и спортивный функционер.
  (род. 1950) — испанский футболист и тренер.
 Видаль, Дориан (род. 1976) — французская сноубордистка.
 Видаль, Жан-Пьер (род. 1977) — французский горнолыжник, выступавший за сборную Франции с 1998 по 2006 год.
 Видаль, Карлос (1902—1982) — чилийский футболист, нападающий.
 Видаль, Луи (1831—1892)— французский художник и скульптор.
 Видаль, Марк (род. 1991) — французский футболист.
 Видаль, Начо (род. 1973) — испанский порноактёр и режиссёр.
 Видаль, Пейре (1175—1205) — средневековый французский трубадур.
 Видаль, Поль Антуан (1863—1931) — французский композитор и дирижёр.
  (1849—1913) — французский иллюстратор и художник.
 Видаль, Рикардо Хамин (1931—2017) — филиппинский кардинал.
 Видаль, Родриго (род. 1973) — мексиканский актёр, режиссёр и продюсер.
 Видаль, Фернан (1862—1929) — французский врач, бактериолог.
 Видаль, Франсиско Антонио (1825—1889) — президент Уругвая.
 Видаль, Франсуа (1812—1872) — французский экономист и политический деятель.
 Видаль, Фредерик (род. 1964) — французский биохимик.
 Видаль, Хорхе (род. 1943) — испанский хоккеист на траве.
 Видаль, Хосе (1891—1973) — уругвайский футболист, олимпийский чемпион 1924 года.
 Видаль, Хосе Мария (1935—1986) — испанский футболист.
 Видаль, Хуан Франсиско де (1800—1863) — президент Перу (1842—43).
 Видаль, Эмилио (1900—1968) — испанский футболист и тренер.
 Видаль, Эрнесто (1921—1974) — уругвайский футболист, чемпион мира 1950 года.

 Видаль-Наке, Пьер (1930—2006) — французский историк и публицист.
 Видаль-и-Барракер, Франсиско де Асис (1868—1943) — испанский кардинал.
 Видаль де ла Блаш, Поль (1845—1918) — французский географ и геополитик.
 Гонсалес Видаль, Юри (род. 1981) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Сальва-Видаль, Бартоломе (род. 1986) — испанский теннисист.
  (также Vidal) — печатный и онлайн международный справочник лекарственных препаратов для медицинских работников.
Видал
 Видал, Гор (1925—2012) — американский писатель, эссеист, кино- и театральный драматург.
 Видал, Кристина (род. 1981) — американская актриса и певица, сестра актрисы Лизы Видал.
 Видал, Лиза (род. 1965) — американская актриса.
 Видал, Луиза (1876—1918) — каталонская художница.

См. также 
 Видалье

Примечания